Чемпионат мира по фигурному катанию 1962 года был проведён Международным союзом конькобежцев с 14 по 17 марта в Праге (Чехословакия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество фигуристов — 119. Чемпионкой мира среди женщин стала представитель Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди мужчин победил представитель Канады Дональд Джексон, среди пар победу одержали представители Канады Мария Джелинек и Отто Джелинек, представители Чехословакии Ева Романова и Павел Роман в танцах.

Чемпионат мира в Праге 1961 года первоначально планировался на 1961 год, но был отменён из-за авиакатастрофы, произошедшей 15 февраля, в которой погибла сборная США по фигурному катанию, летевшая этим рейсом. Впервые на чемпионате выступали фигуристы ГДР. Также впервые фигуристы СССР (Людмила Белоусова и Олег Протопопов) завоевали медали чемпионата мира.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1962
Март 1962 года
Спорт в Чехословакии в 1962 году
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты мира в Чехословакии